Herling bezeichnet
 Herling, kleinen Trauben aus der späten Nachblüte des Weinstocks auf Geiztrieben

Herling ist der Familienname folgender Personen:
 Jochen Herling (1943–2021), luxemburgischer Fotograf
 Gustaw Herling-Grudziński (1919–2000), polnischer Schriftsteller, Journalist, Essayist und Untergrundkämpfer während des Zweiten Weltkrieges
 Simon Heinrich Adolf Herling (1780–1849), deutscher Grammatiker und Philologe